

Astronomia 
 Cratere Monk – cratere sulla superficie di Mercurio

Guerra 
 Monk – network Monk dell'organizzazione clandestina del SOE

Musica 
 Blue Monk — brano musicale standard jazz di Thelonious Monk
 Monk – colonna sonora della serie televisiva Detective Monk
 Monk – album di Thelonious Monk del 1956
 Monk – album di Thelonious Monk del 1964

Persone 
 Art Monk (1957) – ex giocatore di football americano statunitense
 Debra Monk (1949) – attrice e cantante statunitense
 Garry Monk (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Kenrick Monk (1988) – nuotatore australiano
 Malik Monk (1998) – cestista statunitense
 Meredith Monk (1942) – compositrice, cantante, regista, coreografa e ballerina statunitense
 Ray Monk (1957) – filosofo e scrittore britannico
 Sophie Monk (1979) – cantante e attrice australiana
 Thelonious Monk (1917-1982) – pianista e compositore statunitense
 Adrian Monk (1958) — personaggio immaginario della serie televisiva Detective Monk

Televisione 
 Detective Monk – serie televisiva statunitense di genere poliziesco creata da Andy Breckman e interpretata da Tony Shalhoub nel ruolo di Adrian Monk

Pagine correlate 
The Monk